Иркутское сельское поселение  или Иркутское муниципальное образование — муниципальное образование со статусом сельского поселения в Куйтунском районе Иркутской области России.

Административный центр — Харик.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года численность населения муниципального образования составила 2599 человек, в том числе 1241 мужчина и 1358 женщин.

Населённые пункты 
В состав муниципального образования входят населённые пункты
 Харик
 Ахтинский
 Листвянка
 Садовый
 Сосновский
 Степной
 Харчев

Примечания 

Муниципальные образования Куйтунского района
Сельские поселения Иркутской области